Анна Сигнёль (; 20 мая 1961, Фалун) — бывшая шведская профессиональная футболистка, тренер. С 2017 года — главный тренер сборной Финляндии.

Биография 
Анна родилась и выросла в шведском Фалуне. В детстве занималась многими видами спорта. Будучи ярой болельщицей «Гётеборга», решила попробовать свои силы в футболе. С 1972 года она выступала за ФК «Фалу». В высшей лиге шведского женского футбола она в общей сложности провела 240 матчей.Несмотря на несколько вызовов в состав национальной сборной Швеции, за первую команду страны Сигнёль так и не сыграла.

Тренерская карьера Анны стартовала в начале 80-х, какое-то время она была играющим тренером. Тренировала ряд шведских клубов. С 1996 года работала с юношескими сборными Швеции. 1 марта 2005 года возглавила национальную команду Шотландии. В январе 2017 года она объявила, что по окончании Евро 2017 в Нидерландах, куда шотландки пробились впервые, возглавит сборную Финляндии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Шотландии

Футболистки Швеции
Футбольные тренеры Швеции
Тренеры женской сборной Финляндии по футболу
Тренеры женской сборной Шотландии по футболу